Таисия Борисовна Летковская (девичья фамилия Лунина; ) — начальник установки № 18 Грозненского нефтемаслозавода, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Русская. После освобождения Северного Кавказа от фашистов в 1943 году Летковская участвовала в восстановлении промышленности Грозного. Она работала на Грозненском нефтемаслозаводе, который производил смазочные материалы для автотранспорта. Впоследствии она была начальником установки контактного коксования.

7 марта 1960 года за успехи в труде ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Была делегатом XXIV съезда КПСС.

Проживала в Грозном, где и скончалась 11 декабря 1982 года.

Награды 
 Орден Ленина (7 марта 1960);
 медали.

Литература

Ссылки 
 

Делегаты XXIV съезда КПСС